Ariadne auf Naxos steht für:

 Ariadne auf Naxos, Oper von Richard Strauss (1912)
 Ariadne auf Naxos (Melodram), Melodram von Georg Anton Benda (1775)
 Ariadne auf Naxos (Film), Opernaufführung der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Karl Böhm (1978)